Theodor Sandström kan syfta på bland andra:

* Theodor Sandström (1809–1854), svensk publicist
 Theodor Sandström (1852–1911), svensk militär